Gungan kan avse:

Gungan (målning av Fragonard) – målning från 1767–1768
Gungan (målning av Renoir) – målning från 1876
folkgrupp i Stjärnornas krig-filmerna, se Lista över intelligenta varelser i Star Wars#Guganer

Se även 
Gunga (olika betydelser)